Crystal City kan syfta på:
 Crystal City, Manitoba
 Crystal City, Missouri
 Crystal City, Texas
 Crystal City, Virginia
 The Crystal City – en roman av Orson Scott Card från 2003